On parle du Luberon pour désigner :

Géographiquement 

 Le massif du Luberon, massif montagneux français peu élevé qui s'étend d'est en ouest entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse. 

 Le parc naturel régional du Luberon.

 Des espaces géographiques aux potentiels touristiques plus ou moins élevés dont le plus connu est celui de la vallée au nord du petit Luberon (vallée du Calavon) avec ce que l'on a appelé dès les années 1970-1980 le triangle d'or du Luberon, triangle ayant à sa base le Petit Luberon et pour sommet le village de Gordes. Il est composé de Bonnieux, Roussillon et Gordes. Au cœur de cet espace, la ville d'Apt accueille les touristes du monde entier grâce à son architecture et ses produits provençaux.

Administrativement 

 La Communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon, siège administratif à Manosque.

 La Communauté de communes Provence Luberon Durance, siège administratif à Cavaillon.

 La Communauté de communes des Portes du Luberon, siège administratif à Cadenet.

 La Communauté territoriale du Sud Luberon, siège administratif à La Tour-d'Aigues.

Autre 
 L'AOC viticole Luberon, anciennement connue sous l'appellation « Côtes du Luberon »

Luberon
Alpes-de-Haute-Provence